Kangaarsuup Qaqqaa bezeichnet:
 Kangaarsuup Qaqqaa (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangaarsuup Qaqqaa (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangaarsuup Qaqqaa (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland